Ийи-Тал () — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации:

 Ийи-Тал — село в Улуг-Хемском кожууне, административный центр и единственный населённый пункт сумона Ийи-Тал.
 Ийи-Тал — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Улуг-Хемском кожууне.